Колоко́льчик молочноцветко́вый () — многолетнее травянистое растение; вид рода Колокольчик.

Синонимы 
По данным The Plant List:
 Campanula biserrata K.Koch 	
 Campanula celtidifolia Boiss. 	
 Campanula hispida Fisch. ex Hornem. 	
 Campanula lactiflora f. coerulea Voss 	
 Campanula lactiflora var. glabra Trautv. 	
 Campanula lactiflora var. glabriuscula K.Koch 	
 Campanula lactiflora var. olympica Griseb. 	
 Campanula lactiflora var. pilosa Trautv. 	
 Campanula volubilis Willd. ex Schult. 	
 Gadellia biserrata (K.Koch) A.P.Khokhr. 	
 Gadellia lactiflora (M.Bieb.) Schulkina

Ботаническое описание 
Стебли прямые, облиствённые, ветвистые, от 50 до 150 см высотой.

Корни стержневые.

Верхние листья сидячие, яйцевидно-продолговатые, двоякозубчатые; нижние — на коротких черешках.

Цветки ароматные, колокольчатые до 4 см в диаметре, молочно-белые, собраны в крупное кистевидное соцветие.

Распространение 
Кавказ, Малая Азия (северо-восточная Турция, северо-запад Ирана). Субальпийские луга и верхний лесной пояс.

Значение и применение 
По наблюдениям в Кабардино-Балкарии поедается .

Сорта 

 'Alba'. Высота растений около 100 см. Цветки белые. Рекомендуемая плотность посадки 3—5 шт. на м².
 'Border Blues'. Высота растений около 86—102 см. Цветки глубоко-фиолетового цвета. Зоны морозостойкости 3a—8b.
 'Loddon Anna'. Высота растений около 125 см. Цветки розового или лилового цвета. Рекомендуемая плотность посадки 3—5 шт. на м².
 'Gloaming'. Высота растений от 70 до 120 см. Цветки дымчато-голубого цвета. В мае рекомендуется формирующая обрезка. Рекомендуемая плотность посадки 7—9 шт. на м².
 'Pouffe'. Высота растений около 40 см. Цветки сиреневые. Рекомендуемая плотность посадки 7—9 шт. на м².
 'Prichard’s Variety' (syn. 'Prichards Variety'). Высота растений около 40 см. Цветки фиолетовые. Рекомендуемая плотность посадки 5—7 шт. на м².
 'Senior'. Высота растений около 70 см. Цветки светло-голубые. Рекомендуемая плотность посадки 5 шт. на м².
 'Superba'. Высота растений около 125 см. Цветки фиолетовые. Рекомендуемая плотность посадки 5—9 шт. на м².
 'White Pouffe'. Высота растений около 40 см. Цветки белые. Рекомендуемая плотность посадки 7—9 шт. на м².

В культуре 
В культуре с 1814 года.

USDA-зона: от 4 до 8.

Цветёт с июня до осени. Продлить цветение можно, удаляя отцветшие бутоны.

Плодоносит в августе — сентябре.

Колокольчик молочноцветковый — один из самых долгоживущих представителей рода, в природе живет до 20 лет, в культуре до 12 лет.

В сентябре кусты обрезают.

Плохо переносит деление и пересадку.

Семена высевают на постоянное место, всходы прореживают. Можно размножать короткими (8-12см) весенними прикорневыми побегами-черенками, которые укореняют в парнике.

Примечания

Литература 
 Campanula lactiflora. Horticulture. 2001. Т. 98. № 6. С. 60-61.
 Семенная продуктивность ex situ у перспективных кавказских видов Campanula. Дзяпшба И. С., Евсюкова Т. В. Сельскохозяйственная биология. Серия: Биология растений. Серия: Биология животных. 2009. № 3. С. 45-47.

Колокольчиковые
Клумбовые растения
Растения, впервые описанные в книге Flora Taurico-Caucasica
Кормовые растения западнокавказского тура (Capra caucasica)